Dynamit
 Dynamit (film 1929)
 Dynamit (film 2015)
 Dynamite